Прюне́-ан-Івлі́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 55 км на південний захід від Парижа, 40 км на південний захід від Версаля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 321 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 862,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету
 Прюне-ан-Івлін на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Прюне-ан-Івлін на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Муніципалітети департаменту Івлін